Horvátország
Zečevo falu Kistanje községben, Šibenik-Knin megyében
Zečevo Rogozničko falu Rogoznica községben, Šibenik-Knin megyében

Zečevo a Hvar szigetcsoporthoz tartozó sziget
Zečevo a Krk szigetcsoporthoz tartozó sziget
Zečevo a Pag szigetcsoporthoz tartozó sziget